Jan Pieterszoon Sweelinck en familieleden:
 Jan Pieterszoon Sweelinck, een Nederlands componist en organist
 Dirk Janszoon Sweelinck, zijn zoon, eveneens een Nederlands organist

Organisaties vernoemd naar Jan Pieterszoon Sweelinck:
 het UvA-Orkest J. Pzn Sweelinck, ook wel het Sweelinck-orkest of "het Sweelinck" genoemd
 het Sweelinck-conservatorium, de voorloper van het Conservatorium van Amsterdam